Il doppio del torneo di tennis Cincinnati Open 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Victor Amaya e Tim Gullikson che hanno battuto in finale Carlos Kirmayr e Cássio Motta 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Peter Fleming /  John McEnroe (semifinali)
 Kevin Curren /  Steve Denton (primo turno)
 Anders Järryd /  Hans Simonsson (quarti di finale)
 Brian Gottfried /  Sherwood Stewart (primo turno)

 Carlos Kirmayr /  Cássio Motta (finale)
 Heinz Günthardt /  Tomáš Šmíd (quarti di finale)
 Victor Amaya /  Tim Gullikson (campioni)
 Sandy Mayer /  Ferdi Taygan (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cincinnati Open 1983